Cartagena, város Spanyolországban, Murcia autonóm közösségben, a Földközi-tenger partján
Cartagena, Kolumbia ötödik legnagyobb városa, az ország északi részén, a Karib-tenger partján, Bolívar megye székhelye
Cartagena, település Chilében, Valparaíso régióban
Cartagena, a madridi metró állomása

Hasonló névvel:
Cartagena CF, egy már megszűnt spanyol labdarúgócsapat (1919–1952)
Cartagena FC, spanyol labdarúgócsapat (1940–)